Trofeo Zamora – nagroda przyznawana najlepszemu bramkarzowi Primera División, licząc najniższą średnią straconych goli. Obecnie zasadą jest, że bramkarz musi zagrać minimum 28 meczów w sezonie, przynajmniej po 60 minut w każdym. Nagroda została przyznana po raz pierwszy w 1958 roku, a jej pomysłodawcą była gazeta „Marca”. Od 1987 roku przyznaje się tę nagrodę również najlepszemu bramkarzowi Segunda División, według identycznych zasad.

Zwycięzcy

Primera División

Segunda División

Przypisy

Bibliografia 
 Jan Łukomski, FC Barcelona, 2007, 

Piłkarskie nagrody i plebiscyty